Peter Bryant ist der Name folgender Personen:

 Peter Bryant (Fernsehproduzent) (1923–2006), britischer Fernsehproduzent
 Peter Bryant, Pseudonym des britischen Schriftstellers Peter George (Autor) (1924–1966)
 Peter Bryant (Psychologe), Hochschullehrer 
 Peter James Bryant, US-amerikanischer Schauspieler